

Astronomia
18766 Broderick – asteroide della fascia principale

Onomastica
Broderick – nome proprio di persona maschile

Persone
Beth Broderick (1959) – attrice statunitense
Chris Broderick (1970) – chitarrista statunitense
Jack Broderick (1877–?) – giocatore di lacrosse canadese
Matthew Broderick (1962) – attore statunitense